

Гобарт — місто, штат Індіана
 Гобарт — місто, штат Оклахома
 Гобарт — селище, штат Нью-Йорк
 Гобарт — селище, штат Вісконсин
 Гобарт — переписна місцевість, штат Вашингтон